Krzysztof Brzozowski (zm. 1616) – podkomorzy bielski
 Krzysztof Brzozowski (zm. 1635) – starosta drohicki, pisarz bielski
 Krzysztof Brzozowski (zm. 1647) – sekretarz królewski, podkomorzy bielski 
 Krzysztof Brzozowski (ur. 1956) – polski reżyser
 Krzysztof Brzozowski (ur. 1993) – polski kulomiot